Hohenrade ist:
 der frühere Name des Ortsteils Hohenraden der Gemeinde Borstel-Hohenraden im Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein
 der frühere Name des Dorfes Groß Hohenrade im Landkreis Königsberg/Samland, Ostpreußen, jetzt: Worobjowo (Kaliningrad), Siedlung im Rajon Gurjewsk, Oblast Kaliningrad, Russland
 der Name einer Badebucht am Suhrer See in der Stadt Plön, Schleswig-Holstein
 der Name einer Straße in der Stadt Kiel, Schleswig-Holstein